

Geografia

Austria 
 Wallern an der Trattnach – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Wallern im Burgenland – comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)

Repubblica Ceca 
 Wallern im Böhmerwald – antico nome tedesco di Volary, città nel distretto di Prachatice (Boemia Meridionale)